Ауди Спорт АБТ Шефлер е отбор от Формула Е, създаден през 2013 г. от Ханс-Юрген Абт. До 2017 г. е собственост е германската компания за автомобилен тунинг Абт Спортслайн, която в моторните спортове има опит в ДТМ, ГП2, АДАК ГТ Мастърс и др. След края на сезон 2016/17 Ауди придобива собствеността над отбора.

История

Сезон 2014/15 
В дебютния сезон на Формула Е отборът се състезава под името Ауди Спорт АБТ. Пилоти на отбора са Лукас ди Граси и Даниел Абт, син на Ханс-Юрген Абт. Още в първото състезание в Пекин ди Граси финишира първи, превръщайки се в първия победител в старт от Формула Е. Дълго време той е начело в класирането при пилотите и до края на сезона е в борбата за шамипонската титла и почти я докосва след като четири кръга преди края пресича първи финалната линия в Берлин, но впоследствие е дисквалифициран заради открити след състезанието модификации на предното крило – в обтекателите са вградени усилващи метални пластини, шест от осемте дупки в крилото са запечатани, а в две са намерени пружинни втулки. Шанс за титла има и в последния кръг, но в крайна сметка остава на трето място в генералното класиране. Даниел Абт се представя значително по-слабо, като най-доброто му класиране е третото място в Маями, освен това записва и една най-борза обиколка и една пол позиция. Тимът на Ауди Спорт АБТ събира общо 165 точки и завършва на трето място в класирането при отборите.

Сезон 2015/16 
За сезон 2015/16 отборът обявява сътрудничеството си с Шефлер, който разработва новата задвижваща система на болида и променя името си на АБТ Шефлер Ауди Спорт. Ди Граси и Абт остават като пилоти и през този сезон. Бразилецът печели три старта и още четири пъти финишира на почетната стълбица, но спечелените от него 153 точки се оказват недостатъчно за шампионската титла и той остава на второ място след Себастиен Буеми (155 т.). С 68 точки Даниел Абт заема седмото място. В класирането при отборите АБТ Шефлер Ауди Спорт е втори с 221 точки.

Сезон 2016/17 
И в третия сезон на Формула Е тимът залага на същите пилоти. Ди Граси печели шампионската титла при пилотите, след като събира 181 точки, с 24 повече от Себастиен Буеми, като това е най-голямата разлика между шампиона и класиралия се на второ място пилот в досегашната история на Формула Е. Даниел Абт остава осми с 67 точки. АБТ Шефлер Ауди Спорт отново става вицешампион при отборите с 248 точки. След като Буеми пропуска стартовете в Ню Йорк и на Рено е.Дамс се налага да използва резервен пилот, АБТ Шефлер Ауди Спорт остава единственият отбор във Формула Е, използвал титулярните си пилоти във всяка надпревара през първите три сезона.

Сезон 2017/18 
След като Ауди става собственик на отбора, името му е променено на Ауди Спорт АБТ Шефлер, а за директор е назначен Алан Макниш, дългогодишен заводски пилот на Ауди. И през сезон 2017/18 пилоти на тима са ди Граси и Абт.

Пилоти

Резултати

Източници 

Отбори от Формула Е
Автомобилен спорт в Германия